Spinning – attività su bicicletta stazionaria
 Spinning – tecnica di pesca sportiva